Тихоокеанские игры () — региональные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Океании, проводящиеся раз в четыре года под управлением Совета Тихоокеанских игр (, сокр. PGC). Официально признаются Международным олимпийским комитетом в качестве континентальных игр, наряду с Азиатскими, Панамериканскими и Африканскими играми. До 2007 назывались Южнотихоокеанскими играми.

История 

Идею проведения комплексных спортивных соревнований стран Океании предложил представитель Фиджи Сау Хан на конференции Южнотихоокеанской комиссии в Рабауле (Папуа — Новая Гвинея) в 1959 году. Идея была поддержана и на встрече руководителей спортивных организаций девяти территорий в 1961 году в Нумеа (Новая Каледония) было принято решение об организации Южнотихоокеанских игр.

В 1962 году был основан Совет Южнотихоокеанских игр, который стал координирующей и организующей структурой по проведению игр и, в целом, по развитию спорта в странах Океании.

В августе—сентябре 1963 года в столице Фиджи Суве прошли первые Южнотихоокеанские игры, в которых приняли участие около 700 спортсменов, представлявших 12 территорий, из которых лишь одна имела политическую независимость — Западное Самоа. Проведение объединяющих спортивных форумов в регионе безусловно повлияло на процесс национально-освободительной борьбы и обретения независимости странами Океании. В 10-х играх, прошедших в 1995 году во Французской Полинезии, число делегаций, представлявших суверенные государства возросло уже до 12, а большинство зависимых территорий стали выступать под своими национальными флагами. С 1975 установлена периодичность проведения соревнований — раз в четыре года, в год предшествующий олимпийскому.

По состоянию на 2019 год состоялось 16 Тихоокеанских игр. Число участвующих стран за время проведения соревнований возросло с 13 до 24, а количество спортсменов увеличилось в 6 раз.

Тихоокеанские игры

Страны-участницы 

В играх 1963—1975 годов принимала участие команда островов Гилберта и Эллис. В 1978—1979 эта территория разделилась на независимые государства Тувалу и Кирибати.

Таблица медалей 
В приведённой таблице указано количество вручённых медалей за всю историю Тихоокеанских (Южнотихоокеанских) игр.

Виды спорта 
В списке представлены виды спорта, входящие в программу Тихоокеанских игр (в скобках количество видов на Играх 2019).
 Бадминтон (6)
 Баскетбол (2)
 Баскетбол 3×3 (2)
 Бокс (13)
 Ва’а (12)
 Волейбол (2) 
 Гольф (4)
 Дзюдо (18)
 Игра в боулз (8)
 Крикет (2)
 Лёгкая атлетика (48)
 Нетбол (1)
 Парусный спорт (6)
 Пауэрлифтинг (15)
 Плавание (42)
 Пляжный волейбол (2)
 Регби-7 (2)
 Регбилиг-9 (1)
 Сквош (7)
 Стрелковый спорт (10)
 Стрельба из лука (10)
 Тач-регби (3)
 Таэквондо (18)
 Теннис (7)
 Теннис настольный (11)
 Триатлон (6)
 Тяжёлая атлетика (60)
 Футбол (2)

Программа Тихоокеанских игр 2019 года включала соревнования в 28 видах спорта. Был разыгран 321 комплекта наград.

Тихоокеанские мини-игры 
С 1981 года проводятся также Южнотихоокеанские (с 2009 — Тихоокеанские) мини-игры с периодичностью раз в четыре года с двухлетних интервалом от основных игр. Программа включает в себя меньшее количество видов спорта (в 2009 — 15).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Совета Тихоокеанских игр
 Официальный сайт XIV Тихоокеанских игр 2011
 Официальный сайт XV Тихоокеанских игр 2015

 *
Спорт в Океании